Sæson 2000-01 i 1. division, som er den næstbedste række i Danmarksturneringen i fodbold. Den administreredes af DBU og blev indledt den 29. juli 2000. Vinderen og andenpladsen rykkede op i Superligaen. Nr. 14, 15 og 16 rykkede ned i 2. division..

Deltagere

Stilling

Målscorere

Referencer 

Fodboldsæson 2000-01
Sæsoner i 1. division (fodbold)